HNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Honinabi (Papua Nuova Guinea)
 HNN – holistic neural network in italiano: rete neurale olistica